Basalt Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basalt Peak (Mineral County, Nevada)
 Basalt Peak (White Pine County, Nevada)
 Basalt Peak (Washington)